Puppenspiel Live - Vorhang Auf! é o terceiro álbum ao vivo da banda alemã Unheilig, foi gravado no dia 30 de março de 2008 durante a Puppenspieler Tour, que promoveu o então recém-lançado disco Puppenspiel.

A edição limitada da versão em DVD vem com dois discos, sendo o segundo disco o DVD Goldene Zeiten.

Lista de Faixas (CD 1)

CD 2

DVD 1 (Puppenspiel Live)

DVD 2 (Goldene Zeiten)

Posição nas paradas

CD

DVD

Créditos 
 Der Graf - Vocais/Produção
 Christoph "Licky" Termühlen - Guitarra
 Henning Verlage - Teclados/Programação/Produção

Álbuns ao vivo de 2008
Álbuns de vídeo de 2008
Álbuns ao vivo de Unheilig
Álbuns de vídeo de Unheilig